Löbbecke steht für:

 Löbbecke (Familie), deutsche Kaufmannsfamilie
 Bankhaus Löbbecke, deutsche Privatbank
 Löbbecke-Felsen, Felsformation bei Blankenburg im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Löbbecke oder Loebbecke ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Löbbecke (1812–1867), deutscher Unternehmer und Offizier
 Carl Löbbecke (1809–1869), deutscher Bankier und Bürgermeister
 Carl Friedrich Löbbecke (1768–1839), Bankier und Abgeordneter
 Claudia Loebbecke (* 1964), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Karl Löbbecke (1890–1942), deutscher Landwirt, Offizier und Politiker (CNBL)
 Luise Löbbecke (1808–1892), deutsche Sozialreformerin
 Maximilian Löbbecke (1848–1930), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Theodor Löbbecke (1821–1901), deutscher Apotheker und Conchyliensammler

Siehe auch:
 Aquazoo – Löbbecke Museum
 Loebbecke-Maler
 Villa Löbbecke